Zeugma, nom d'une ville antique située sur l'Euphrate
 Zeugma, figure de style syntaxique
 Zeugme est une bande dessinée de Serge Pradier (scénario) et Claude Plumail (dessin) publiée chez P&T Production en 1997.